

Acronimi 
 DPP – Documento di Pianificazione Pluriennale
 DPP – Data Presunta del Parto

Codici 
 dpp – codice ISO 639-3 della lingua papar